Levin peut renvoyer à :

Patronyme 

 Carl Levin (1934-2021), homme politique américain ;
 Côme Levin (1990-), acteur français ;
 Drake Levin (1946-2009), guitariste américain ;
 Hanoch Levin (1943-1999), dramaturge israélien ;
 Henry Levin (1909-1980), réalisateur, acteur et producteur américain ;
 Ira Levin (1929-2007), écrivain américain ;
 Leonid Levin (1948-), informaticien russo-américain ;
 Lloyd Levin (1957-), producteur de cinéma américain ;
 Marc Levin (1951-), cinéaste juif américain ;
 Max Levin (1981-2022), photojournaliste ukrainien 
 Meyer Levin (1905-1981), romancier et journaliste américain ;
 Mike Levin (1978-), homme politique et écologiste américain ;
 Robert D. Levin (1947-), musicologue et compositeur américain ;
 Rob Levin (1955-2006), fondateur du réseau IRC Freenode ;
 Stéphane Levin (1963-), explorateur français ;
 Tony Levin (1946-), bassiste de rock ;
 Yariv Levin (1969-), homme d'État israélien, membre du parti Likoud.

Dans la fiction 
 Constantin Levin est un personnage d’Anna Karénine.

Toponyme 

 Levin est une ville de Nouvelle-Zélande ;
 Levín, une commune du district de Litoměřice, dans la région d'Ústí nad Labem, en République tchèque ;
 , un quartier de Lišov en République tchèque.

Voir aussi 
 Lewin
 Levine
Homonymie de patronyme
Homonymie de localités
Patronyme juif